El término Cottage (nombre de una vivienda o casa de campo en el medio rural inglés) puede aludir a los siguientes artículos de esta enciclopedia:

Alimentación
Cottage (queso), típico del medio rural británico;
Cottage pie, plato británico que consiste en una capa de carne de ternera picada y recubierta de puré de patata;
Cottage pudding, postre tradicional estadounidense;

Lugares
Cottage Point, en Australia;

En Estados Unidos
Cottage City, Maryland;
Cottage Grove (Metro de Chicago), estación del metro;
Cottage Grove (Minnesota);
Cottage Grove (Oregón);
Cottage Grove (Tennessee);
Cottage Grove (Wisconsin);
Cottage Grove (condado de Dane, Wisconsin);
Cottage Lake (Washington).